Władysław Janiszewski (historyk sztuki)
 Władysław Janiszewski (żołnierz)